World Cyber Games 2011 — двенадцатый чемпионат мира по киберспорту World Cyber Games, который прошёл в корейском городе Пусане с 8 по 11 декабря 2011 года.

Страны-участницы 
В соревнованиях приняли участие игроки из 61 страны мира.

Официальный список дисциплин 
В результате судебный тяжбы за отчисления от трансляций игр по StarCraft в Южной Корее между компанией Blizzard Entertainment и ассоциацией KeSPA было поставлено под вопрос включение игр StarCraft II и WarCraft III в список дисциплин чемпионата. Тем не менее, 7 марта 2011 года был опубликован официальный список дисциплин, в который вошли 3 игры от компании Blizzard.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike: 1.6 (5 на 5)
  CrossFire (5 на 5)
  Special Force (5 на 5)

Стратегии в реальном времени:
  Warcraft III: The Frozen Throne (1 на 1)
  StarCraft II: Wings of Liberty (1 на 1)
  League of Legends (5 на 5)

MMORPG:
  World of Warcraft: Cataclysm (3 на 3)
  Lost Saga* (3 на 3)

Спортивный симулятор:
  FIFA 11 (1 на 1)
  Carom3D* (1 на 1)

Файтинг:
  Tekken 6 (1 на 1)
  Dungeon & Fighter* (1 на 1) (3 на 3)

* Игры, добавленные организаторами турнира для рекламы. Результаты по ним не учитывались в общем медальном зачёте.

Warcraft III: The Frozen Throne

Групповой этап 

В групповом этапе приняли участие 8 игроков, которые были поделены на 2 группы.

Плей-офф

StarCraft II: Wings of Liberty

Групповой этап 

В групповом этапе приняли участие 54 игрока, которые были поделены на 8 групп.

Плей-офф

Counter-Strike: 1.6

Групповой этап 

В групповом этапе приняли участие 25 команд, которые были поделены на 8 групп.

Плей-офф

Результаты 

* Игры, не учитывавшиеся в общем медальном зачёте.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .

2011